Ел Кондор има више значења:

 Ел Кондор (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кондор (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кондор (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кондор, Гранха (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кондор, Гранха Авикола (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кондор (Санта Марија Тлалистак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кондор (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кондор (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кондор (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кондор (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кондор (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Кондор (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику